Nozawa steht für
 Nozawa Onsen,  Skiort in der Präfektur Nagano und ein bekanntes Skigebiet Japans

Nozawa ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Nozawa, japanischer Fußballspieler
 Hideyuki Nozawa (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Hisashi Nozawa (1960–2004), japanischer Schriftsteller
 Ken’ichi Nozawa (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Leon Nozawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Masako Nozawa (* 1936), japanische Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Masao Nozawa, japanischer Fußballspieler
 Nachi Nozawa (1938–2010), japanischer Schauspieler
 Riku Nozawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Taishi Brandon Nozawa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Takuya Nozawa (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Nozawa (* 1979), japanischer Fußballtorhüter
 Yūki Nozawa, japanischer Skeletonpilot